Weede (dorp), Nederlands verdwenen dorp
 Weeda van Gloucester, Engelse prinses uit de eerste helft van de 7de eeuw
 Lisa Weeda, Oekraïens-Nederlands (scenario)schrijfster en regisseur
 Lotte Weeda, roman van de Nederlandse schrijver Maarten 't Hart
 Eddy Weeda, Nederlands bioloog en auteur
 Iteke Weeda, Nederlands sociologe en feministe